Parov ist der Name folgender Personen:

als Familienname:

 Anatoli Parov, (1956–2013), russischer Fußballer
 Nikola Parov, (* 1962), bulgarischer Folk- und Weltmusiker

als Künstlername:
 Parov Stelar, (* 1974), österreichischer DJ und Musikproduzent